Ruggen kan syfta på följande  platser:

Sverige

Ruggen, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (2,9 ha)
Ruggen, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (15,9 ha)
Ruggen, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (56 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn